David Forbes est un nom pouvant désigner:

 (1772-1849), officier écossais de l'armée britannique
 (1828-1876), métallurgiste et minéralogiste de l'Île de Man
 (1863-1937), botaniste et ethnologue écossais
 (né en 1934), champion australien de voile olympique
David Forbes (né en 1956), homme politique provincial canadien

Voir aussi
Dave Forbes (né en 1948), joueur de hockey sur glace canadien
David Forbes Hendry (né en 1944), économiste britannique

Forbes, David